

Коулрейн — місто, штат Північна Кароліна
 Коулрейн Тауншип — селище в окрузі Бедфорд, штат Пенсільванія
 Коулрейн Тауншип — селище в окрузі Ланкастер, штат Пенсильванія

Див. також 
 Колрейн